Богуславка — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Богуславка — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Богуславка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Богуславка — деревня в Партизанском районе Красноярского края.
 Богуславка — село в Пограничном районе Приморского края.

Украина 
 Богуславка — село в Синельниковскм районе Днепропетровской области.
 Богуславка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Богуславка — село, вошедшее в состав Великой Михайловки Одесской области

Другое 
 Богуславка — железный метеорит
 Маруся Богуславка — главная героиня украинской народной думы.